American Pie ima više značenja;
Američki filmovi čiji se je izvornik zvao American Pie:
 Američka pita (film)-film
 Američka pita 2-film
 Američka pita 3-film
 Američka pita 4-film
Pjesme:
 American Pie – Madonnina pjesma